Oran Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oran Township (Illinois)
 Oran Township (Iowa)